Душкино — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Брянская область 
 Душкино — село в Клинцовском районе.

Владимирская область 
 Душкино — деревня в Ковровском районе.

Костромская область 
 Душкино — деревня в Чухломском районе.

Приморский край 
 Душкино — село в составе Находкинского городского округа.

Рязанская область 
 Душкино — деревня в Старожиловском районе.

Тульская область 
 Душкино — деревня в Алексинском районе.